Linhai est une ville de la province du Zhejiang en Chine ;
 Jiangsu Linhai Power Group est un fabricant chinois de motos, scooters, quads et machines agricoles.